Uli (ontwerp), een ontwerp uit de Nigeriaanse kunst
Uli (rivier), een zijrivier van de Prinzapolkarivier in Nicaragua

Voornaam 
Uli (voornaam):
Uli Hoeneß (Ulm, 5 januari 1952), een voormalig Duits profvoetballer
Uli Gsell (Stuttgart, 1967), een Duits beeldhouwer